Akira Kaji – ex calciatore giapponese
 Yūki Kaji – doppiatore giapponese
 Mayumi Kaji – ex calciatrice giapponese
 Meiko Kaji – cantante e attrice giapponese